Вячеслав Иванович Езепов (7 октября 1941, Саратов — 9 декабря 2020, Москва) — советский и российский актёр театра и кино, народный артист РСФСР (1989), народный артист Украины (2004).

Биография 
Вячеслав Иванович Езепов родился 7 октября 1941 года в Саратове, где в то время находилась в эвакуации его семья.

В 1963 году окончил Школу-студию МХАТ (педагоги В. К. Монюков и К. Н. Головко) и был принят в труппу Русского академического театра им. Леси Украинки в Киеве. На сцене театра им. Леси Украинки Вячеслав Иванович сыграл ряд ведущих ролей, заслужив успех у зрителей, положительные отзывы критиков.

Сезон 1966—1967 года Вячеслав Иванович играл на сцене Театра имени Ленинского комсомола в Москве. С 1967 года Вячеслав Езепов служил в Малом театре.

Скончался на 80-м году жизни 9 декабря 2020 года в Москве. Причиной смерти стали осложнения на фоне коронавируса. Прах захоронен на Новодевичьем кладбище.

Признание и награды 
 Почётный знак Малого театра.
 Заслуженный артист Украинской ССР (1975).
 Народный артист РСФСР (11 сентября 1989 года) — за большие заслуги в области советского театрального искусства
 Орден Почёта (25 октября 1999 года) — за большой вклад в развитие отечественной театральной культуры и в связи со 175-летием Государственного академического Малого театра России.
 Народный артист Украины (19 апреля 2004 года) — за весомый личный вклад в развитие культурных связей между Украиной и Российской Федерацией, многолетнюю плодотворную творческую деятельность
 Орден Дружбы (3 сентября 2006 года) — за большой вклад в развитие отечественного театрального искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.
 Орден Александра Невского (3 мая 2018 года) — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

 Творчество 

 Роли в театре 

 Театр русской драмы имени Леси Украинки 
 «Иду на грозу» Даниила Гранина — Крылов «Вечерний свет» Алексея Арбузова — Пальчиков «Дон Карлос» Шиллера — Доминго «Насмешливое моё счастье» Леонида Малюгина — Антон Чехов Малый театр 

 1967 — «Дипломат» С. Алёшина — Комментатор 1967 — «Рождество в доме синьора Купьелло» Эдуардо де Филиппо — Николо 1968 — «Путешественник без багажа» Ж. Ануйя — Гастон 1968 — «Криминальное танго» Э. Раннета — Философ 1969 — «Бешеные деньги» А. Н. Островского — Глумов 1972 — «Самый последний день» Б. Васильева — Валера 1972 — «Перед заходом солнца» Г. Гауптмана — Ганефельд 1978 — «Горе от ума» А. С. Грибоедова — Горич 1979 — «Берег» Ю. Бондарева — Дицман 1980 — «Ревнивая к себе самой» Тирсо де Молины — Дон Алонсо 1982 — «Выбор» Ю. Бондарева — Колицын 1982 — «Ретро» А. Галина — Леонид 1983 — «Дети Ванюшина» С. Найдёнова — Щёткин 1984 — «Живой труп» Л. Н. Толстого — Следователь 1987 — «Игра» Ю. Бондарева — Балабанов 1987 — «Человек, который смеётся» В. Гюго — Баркильфедро 1988 — «Леший» А. П. Чехова — Дядин 1989 — «Сказки Голливуда» К. Хэмптона — Генрих Манн 1990 — «Хищники» А. Ф. Писемского — Граф Зыров 1990 — «И аз воздам» С. Кузнецова — Юровский 1990 — «Мещанин во дворянстве» Ж.-Б. Мольера — Учитель танцев 1991 — «Убийство Гонзаго» Н. Йорданова — Суфлёр 1991 — «Царь Пётр и Алексей» Ф. Н. Горенштейна — Пётр Толстой «Царь Фёдор Иоаннович» А. К. Толстого — митрополит Дионисий 1992 — «Горячее сердце» А. Н. Островского — Курослепов 1993 — «Вишнёвый сад» А. П. Чехова — Фирс 1994 — «Волки и овцы» А. Н. Островского — Чугунов Фильмография 

  — Ракеты не должны взлететь — Кранц
  — Нет неизвестных солдат — немецкий офицер с граммофоном
  — Барсуки — Пётр, продкомиссар
  — Эксперимент
  — Самый последний день — Валерий
  — Ася — Н. Н.
 1977 — Хождение по мукам — Николай Иванович Смоковников
  — Жизнь Бетховена — Франц Шуберт
  — Взрослый сын — Сергей Шульгин, отец Андрея
  — Ревнивая к себе самой
 1980 — Незнакомец — Аркадий Павлович Лалаев
 1980 — Карл Маркс. Молодые годы — Прудон
  — 34-й скорый — спекулянт 1981 — Старые письма
 1981 — История одной любви
 1981 — Крепыш — игрок
  — Этот фантастический мир. Выпуск 6 (новелла «Тень минувшего») — Мартын Мартыныч
 1982 — Через Гоби и Хинган — Мерецков
 1982 — Дети Ванюшина — Щёткин
 1982 — Пусть он выступит… — Томас Чалмерс, сенатор, муж Маргарет, отец Томми
  — День командира дивизии — писатель Александр Бек
 1983 — Лунная радуга — эпизод
  — Счастливая, Женька! — Устьянцев
 1984 — Господин Великий Новгород — Егор Чудин
 1984 — Берег его жизни — Гирс
  — Пять минут страха — Борис Дмитриевич Осокин
 1985 — Битва за Москву — Щербаков, секретарь Московского горкома
  — Приближение к будущему
 1986 — Последняя дорога — Александр Тургенев
 1986 — От зарплаты до зарплаты
 1986 — Зонтик для новобрачных — Юрий Данилович
  — Смысл жизни
 1987 — Мужские портреты
 1987 — Братишка, люби революцию! — Одоевцев, поручик
  — Сталинград — Щербаков
 1989 — Закон — бывший муж Татьяны
  — Николай Вавилов — Жданов
  — Убить «Шакала» — Лисневский
  — Кодекс бесчестия — Герман Сергеевич
  — Приговор — лейтенат Киллер
  — Марш Турецкого — Сергей Поликарпович Сучков, министр по сырьевым ресурсам
  — Люди и тени. Секреты кукольного театра — Осадчий
  — Совет да любовь — ''Звездочёт

Семья 
Жена — Марина Григорьевна Светаева (род. 29.08.1941), кандидат искусствоведения. Автор книги о творчестве Марии Савиной и собрания дневников Владимира Теляковского. 
Дочь — Ксения (род. 11.02.1965). 
Внучка — Полина.

Примечания

Ссылки 

Выпускники Школы-студии МХАТ
Персоналии:Киевский русский драматический театр имени Леси Украинки
Персоналии:Малый театр Москвы
Похороненные на Новодевичьем кладбище